Mouzay ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Mouzay (Indre-et-Loire) im Département Indre-et-Loire
 Mouzay (Meuse) im Département Meuse